Georg Friedrich Dinglinger ist der Name folgender Personen:

* Georg Friedrich Dinglinger (Emailleur) (1666–1720), deutscher Maler und Emailleur
 Georg Friedrich Dinglinger (Baumeister) (1702–1785), deutscher Festungsbaumeister